Миссу́ри ():

 Миссури — индейское племя.
 Миссури — штат в США.
 Территория Миссури — территория под управлением США в 1812—1821 годах.
 Миссури — река в Северной Америке.
 Миссури — плато в Северной Америке.
 «Миссури» — американский линейный корабль типа «Айова».
 «» — американская подводная лодка типа «Вирджиния».